Льоша Свік (справжнє ім'я Олексій Ігорович Норкітович,  21 листопада 1990 року Свердловськ, РРФСР) — російський музичний виконавець, блогер, піар-менеджер лейблу Soyuz Music. На сторінку в Instagram підписано майже мільйон читачів.

Біографія 
Народився 21 листопада 1990 року в Свердловську (нині Єкатеринбург). У музичній школі не навчався. Після 9-го класу вступив до коледжу транспортного будівництва, але навчався там один семестр, з 19-річного віку, чотири роки пропрацював кухарем та су-шефом. Був учасником групи Puzzle.

Почав сольну кар'єру, змінивши музичний напрям. Працював з 4atty aka Till (з групи «Грибы») і з російськими Драмою та HOMIE. Прославився 2017 року з піснею «Я хочу танцевать».

Прославився 2017 року з піснею «Я хочу танцевать». 2018 року пісні «Дым» та «Малиновый свет» увійшли до топ-30 треків року в російській соцмережі ВК (№ 16 і № 17). Аранжуванням цих треків, які принесли співаку особливу популярність, займався український бітмейкер Микола Дубровін. У 2019 році в співака вийшов фіт із Ольгою Бузовою "Поцелуи на балконе. У березні 2022 року Льоша Свік випустив драматичний кліп на січневий трек "Плакала", присвячені темі аб'юзивних стосунків.

Родина 
Навесні 2022 року відбулися заручини блогера та піар-менеджера лейблу Soyuz Music з Ксенією Тарасовою, а в чнервні — весілля. 1 грудня 2022 року в пари народилася дитина. Наприкінці січня 2023 року Ксенія повідомила про розлучення.

Дискографія

Студійні альбоми

Міні альбоми

Дуетні альбоми

Сингли

Відеокліпи

Річні чарти

Премії та номінації

Примітки

Посилання 
 

Російські поп-музиканти
Співаки та співачки Росії
Музиканти за алфавітом
Персоналії за алфавітом
Уродженці Єкатеринбурга
Народились 1990
Народились 21 листопада